Der Begriff Balseros (spanisch für Flößer) bezeichnet:

 kubanische Bootsflüchtlinge, siehe Balsero
 einen Dokumentarfilm über die kubanischen Bootsflüchtlinge (Balseros), siehe Balseros (Film)